Дар:
 Дар — 1) подарок; подношение; 2) талант; дарование ().
 ДАР (дальний арктический разведчик) — советский опытный самолёт конструкции Р. Л. Бартини (1935).
 ДАР — первая болгарская авиастроительная компания, существовавшая в Божуриште с 1925 года до момента прекращения самолётостроения в Болгарии в 1954 году.

Персоналии 
 Дар, Асиф (род. 1966) — пакистанский боксёр, участник Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году.
 Дар, Давид Яковлевич (1910—1980) — советский писатель.
 Дар, Мунир (1935—2011) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 Дар, Мухаммад Исхак (род. 1950) — пакистанский государственный деятель, действующий министр финансов страны.
 Дар, Танвир (1947—1998) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Дар, Таукир (род. 1964) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Дар, Фредерик (1921—2000) — французский писатель.

Топонимы 
 Дар — коммуна в округе Мемот, Камбоджа.

Кино и телевидение 
 «Дар» — короткометражный фильм, 1974, СССР; режиссёр: Эльдор Уразбаев.
 «Дар» — кинофильм, 2000, США; режиссёр: Сэм Рейми.
 «Дар» — кинофильм, 2013, Россия; режиссёр: Сергей Карандашов.
 «Дар» — кинофильм, 2018, Россия, режиссёр: Михаил Кукушкин.
 «Дар» — 11-й эпизод 8-го сезона телесериала «Секретные материалы».
 «Дар» — 7-й эпизод 5-го сезона телесериала «Игра престолов».

Другие значения 
 «Дар» — роман В. В. Набокова.
 «Дар» — московская арт-галерея, специализировавшаяся на представлении наивного искусства.

См. также 
 «Очерк о даре» — книга этнографа М. Мосса
 Дар напрасный, дар случайный — стихотворение Пушкина 1828 года
 Дар Ветер — один из главных героев романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»
 «Дар Константина» — исторический документ
 «Даръ» — российское книжное издательство
 Дар аль-ислам
 Дар аль-харб
 Дар ас-сульх